|-
| (44201) 1998 MS28||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44202) 1998 MJ32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44203) 1998 MN34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44204) 1998 MJ35||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44205) 1998 MY45||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44206) 1998 OM||1998 OM||17 липня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44207) 1998 OJ1||||21 липня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (44208) 1998 OY6||||20 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44209) 1998 OH7||||28 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44210) 1998 OX10||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44211) 1998 OC12||||23 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44212) 1998 OJ12||||29 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44213) 1998 OZ13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44214) 1998 OC14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44215) 1998 OX14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 44216 Оліверкабаса (Olivercabasa)||1998 PH||4 серпня 1998||Обсерваторія Тейде||Естер Віджіл,Ферран Касаррамона
|-
| 44217 Уіттл (Whittle)||||12 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44218) 1998 QO1||||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44219) 1998 QB3||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44220) 1998 QT7||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44221) 1998 QK8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44222) 1998 QG9||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44223) 1998 QH10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44224) 1998 QP10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44225) 1998 QY10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44226) 1998 QZ11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44227) 1998 QP14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44228) 1998 QT16||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44229) 1998 QH22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44230) 1998 QS22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44231) 1998 QE25||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44232) 1998 QJ28||||25 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44233) 1998 QM28||||26 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44234) 1998 QE29||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (44235) 1998 QL31||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44236) 1998 QA33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44237) 1998 QC33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44238) 1998 QV33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44239) 1998 QR34||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44240) 1998 QB35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44241) 1998 QU36||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44242) 1998 QB37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44243) 1998 QN37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44244) 1998 QP38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44245) 1998 QG40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44246) 1998 QQ40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44247) 1998 QR40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44248) 1998 QT41||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44249) 1998 QH42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44250) 1998 QT42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44251) 1998 QZ43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44252) 1998 QF44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44253) 1998 QO44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44254) 1998 QM45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44255) 1998 QV45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44256) 1998 QJ46||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44257) 1998 QQ47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44258) 1998 QT47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44259) 1998 QW48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44260) 1998 QO49||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44261) 1998 QR50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44262) 1998 QR51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 44263 Nansouty||||28 серпня 1998||Обсерваторія Дакса||Філіп Дюпуї,Фредерік Марешаль
|-
| (44264) 1998 QH54||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44265) 1998 QN54||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44266) 1998 QV55||||26 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44267) 1998 QZ55||||29 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44268) 1998 QX60||||23 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44269) 1998 QY60||||23 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44270) 1998 QV66||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44271) 1998 QY67||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44272) 1998 QB70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44273) 1998 QH70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44274) 1998 QU70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44275) 1998 QP71||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44276) 1998 QZ71||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44277) 1998 QY72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44278) 1998 QU74||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44279) 1998 QH75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44280) 1998 QE77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44281) 1998 QX77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44282) 1998 QB78||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44283) 1998 QP78||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44284) 1998 QX78||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44285) 1998 QD80||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44286) 1998 QK83||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44287) 1998 QO85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44288) 1998 QP85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44289) 1998 QU86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44290) 1998 QA87||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44291) 1998 QL87||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44292) 1998 QO87||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44293) 1998 QQ87||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44294) 1998 QE89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44295) 1998 QU89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44296) 1998 QM90||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44297) 1998 QF93||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44298) 1998 QD94||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44299) 1998 QX94||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44300) 1998 QC95||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44200